Komet SWAN je lahko eden izmed naslednjih kometov:

 C/2002 O6
 C/2004 H6
 C/2004 V13
 C/2005 P3
 P/2005 T4
 C/2006 M4
 C/2011 Q4
 C/2012 E2
 C/2015 C2
 C/2015 F3
 C/2015 P3
 C/2020 F8